Burness ist der Familienname folgender Personen:

 Courtney Taylor Burness (* 1995), US-amerikanische Schauspielerin
 Don Burness (1919–1987), US-amerikanischer Basketballspieler
 Gordon Burness († 1989), US-amerikanisch-kanadischer Fußballspieler
 Kevin Burness (* 1965), nordirischer Dartspieler
 Les Burness (1911–2000), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Pete Burness (1904–1969), US-amerikanischer Regisseur

Siehe auch:
 Burnes